Petroselinum trifoliatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Hewett Cottrell Watson. Petroselinum trifoliatum ingår i släktet persiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Persiljor
trifoliatum